Csaba Horváth (ingenieur) (1930–2004), Amerikaans ingenieur
 Csaba Horváth (schaker) (1968), Hongaars grootmeester
 Csaba Horváth (choreograaf) (1968), Hongaars choreograaf
 Csaba Horváth (politicus) (1969), Hongaars politicus
 Csaba Horváth (Hongaars voetballer) (1969), Hongaars middenvelder
 Csaba Horváth (kanovaarder) (1971), Hongaars kanovaarder
 Csaba Horváth (Slowaaks voetballer) (1982), Slowaaks verdediger